Luise av Sachsen-Gotha-Altenburg är namnet på flera personer:
 Luise av Sachsen-Gotha-Altenburg (1756–1808), gift med Fredrik Frans I av Mecklenburg-Schwerin.
 Luise av Sachsen-Gotha-Altenburg (1800–1831), dotterdotter till den ovan nämnda och gift med Ernst I av Sachsen-Coburg-Gotha.